2. Bundesliga 2020/21 steht für:
 2. Fußball-Bundesliga 2020/21
 2. Frauen-Bundesliga 2020/21
 2. Handball-Bundesliga (Frauen) 2020/21
 2. Handball-Bundesliga 2020/21 
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2020/21 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2020/21 (Männer)